Niemcy:
 Gehlsbach – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim
 Gehlsbach – rzeka, dopływ Elde